Pottawatomie County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pottawatomie County (Kansas)
Pottawatomie County (Oklahoma)